Psolidium braziliense är en sjögurkeart. Psolidium braziliense ingår i släktet Psolidium och familjen lergökar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Lergökar
braziliense